Кореневе — назва низки населених пунктів в Україні, Білорусі та інших країнах.

 Кореневе — село, Роменський район Сумської області, Україна.
 Кореневе —  хутір, Жабинківського району Берестейської області, Білорусь. 
 Кореневе — село, Вілейський район Мінської області, Білорусь

 Коренєво — село в Калузькій області, РФ.